Prix Albert Demarcq är ett travlopp för 5-åriga varmblod som tjänat minst  euro. Loppet kördes första gången 1981, och körs därefter varje år i maj på Vincennesbanan i Paris. Det är ett Grupp 2-lopp, det vill säga ett lopp av näst högsta internationella klass. Loppet körs över  meter med fransk voltstart. Förstapris är  euro. Loppet körs som en hyllning till den franske travprofilen Albert Demarcq.

Vinnare

Referenser

Noter

Albert Demarcq